Lawton kan syfta på:

Lawton, Iowa
Lawton, Michigan
Lawton, North Dakota
Lawton, Oklahoma